Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1988 nastoupilo osm hráčů. Roli favorita potvrdil nejvýše nasazený Němec Boris Becker, když ve finále porazil Švéda Stefana Edberga po setech 6–4, 1–6, 7–5 a 6–2.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1988
Sport v USA v roce 1988